Tamandareense – abitanti di Almirante Tamandaré
Tamandareense – abitanti di Tamandaré